6. Igrzyska Frankofońskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbywały się między 27 września i 6 października 2009 w stolicy Libanu - Bejrucie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał prezydent Libanu Michel Sulaiman. Główną areną igrzysk był Camille Chamoun Sports City Stadium. Wyboru gospodarza dokonano w marcu 2003 na konferencji w Bejrucie. Liban pokonał wówczas dwie inne kandydatury: Bułgarii i Rumunii. W szóstej edycji igrzysk frankofońskich wystartowało ok. 3000 sportowców, którzy reprezentowali 42 kraje. Oprócz zawodów sportowych w Bejrucie odbyły się także liczne wydarzenia kulturalne.

Dyscypliny 
W ramach zawodów sportowych odbywała się rywalizacja w siedmiu dyscyplinach. 

  Boks (szczegóły)
  Judo (szczegóły)
  Koszykówka (szczegóły)
  Lekkoatletyka (szczegóły)
  Piłka nożna (szczegóły)
  Siatkówka plażowa (szczegóły)
  Tenis stołowy (szczegóły)
  Wydarzenia kulturalne (szczegóły)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy